Nickerson ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:
 Nickerson (Kansas)
 Nickerson (Minnesota), im Pine County
 Nickerson (Nebraska)

Nickerson ist der Familienname folgender Personen:
 Mark Nickerson (1916–1998), amerikanischer Pharmakologe
 Matt Nickerson (* 1985), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 Thomas Nickerson (1805–1883), amerikanischer Seemann und späterer Hotelier
 Warner Nickerson (* 1981), US-amerikanischer Skirennläufer

Sonstiges:
 Nickerson-Schelfeis, Schelfeis vor der Ruppert-Küste, Marie-Byrd-Land, Antarktika
 Mount Nickerson, Berg in der Ross Dependency, Antarktika

Siehe auch
 Nickerson Township